Les termes siège de Bourges ou bataille de Bourges peuvent faire référence à l'un de ces évènements :
 Siège d'Avaricum (52 av. J.-C.) lors de la guerre des Gaules.
 Siège de Bourges (731), par Charles Martel contre Eudes d'Aquitaine accusé de ne pas respecter le traité de paix signé en 720
 Prise de Bourges (762), par Pépin le Bref
 Bataille de Bourges, lors de la chevauchée du Prince Noir
 Siège de Bourges (1412), lors de la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons
 Siège de Bourges (mai 1562) pendant la première guerre de Religion, la ville est prise par les troupes protestantes de Gabriel Ier de Montgommery 
 Siège de Bourges (août 1562), la ville est reprise par l'armée Royale catholique.

Notes, sources et références 

Homonymie de sièges